Thorigné es un topónimo que refiere a distintas comunas francesas:
 Thorigné, comuna del departamento de Deux-Sèvres.
 Thorigné-Fouillard, comuna del departamento de Ille-et-Vilaine.
 Thorigné-d'Anjou, comuna del departamento de Maine-et-Loire.
 Thorigné-en-Charnie, comuna del departamento de Mayenne.
 Thorigné-sur-Dué, comuna del departamento de Sarthe.